En russe Михаил Фёдорович (Mikhaïl Fiodorovitch) signifie « Mikhaïl fils de Fiodor », c’est-à-dire « Michel fils de Théodore ». 

 
 Mikhaïl Feodorovitch Loschinsky, en russe :  Михаил Фёдорович Лощинский, né le , décédé le  à Petrograd, il était un vice-amiral russe.